William Sharp – szkocki pisarz, poeta, biograf literacki
 William Sharp – amerykański generał
 William Louis "Billy" Sharp – angielski piłkarz